Правителство на Васил Радославов може да се отнася за:

 Правителство на Радославов (1886–1887)
 Правителство на Радославов (1913)
 Правителство на Радославов (1913–1918)